Fairfield Township är namnet på några platser i Pennsylvania, USA:
Fairfield Township, Crawford County, Pennsylvania
Fairfield Township, Lycoming County, Pennsylvania
Fairfield Township, Westmoreland County, Pennsylvania